Sterigmatobotrys är ett släkte av svampar. Sterigmatobotrys ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Sterigmatobotrys